Bernardin ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Bernardin (1928–2011), italienischer Fußballspieler
 Joseph Bernardin (1928–1996), Erzbischof von Chicago
 Sandro De Bernardin (* 1949), italienischer Diplomat
 Stefano Bernardin (* 1977), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bernard
 Bernardino
 Bernhardin
 Bernhardiner (Begriffsklärung)